Marinucci ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Marinucci (1909–1994), italienischer Architekt und Maler
 Chris Marinucci (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Elena Marinucci (* 1928), italienische Politikerin
 Vinicio Marinucci (1916–2001), italienischer Autor